Buckeye heißen folgende geographische Objekte:

Örtlichkeiten:
 Buckeye Township – diverse Verwaltungseinheiten
 Buckeye (Arizona), Ort in den Vereinigten Staaten
 Buckeye (Arkansas), Ort in den Vereinigten Staaten
 Buckeye (Colorado), Ort in den Vereinigten Staaten
 Buckeye (Indiana), Ort in den Vereinigten Staaten
 Buckeye (Iowa), Ort in den Vereinigten Staaten
 Buckeye (Kalifornien), Ort in den Vereinigten Staaten
 Buckeye (Kansas), Ort in den Vereinigten Staaten
 Buckeye (Kentucky), Ort in den Vereinigten Staaten
 Buckeye (Louisiana), Ort in den Vereinigten Staaten
 Buckeye (Nebraska), Ort in den Vereinigten Staaten
 Buckeye (Nevada), Ort in den Vereinigten Staaten
 Buckeye (New Mexico), Ort in den Vereinigten Staaten
 Buckeye (Ohio), Ort in den Vereinigten Staaten
 Buckeye (Pennsylvania), Ort in den Vereinigten Staaten
 Buckeye (Tennessee), Ort in den Vereinigten Staaten
 Buckeye (Texas), Ort in den Vereinigten Staaten
 Buckeye (Virginia), Ort in den Vereinigten Staaten
 Buckeye (Washington), Ort in den Vereinigten Staaten
 Buckeye (West Virginia), Ort in den Vereinigten Staaten
Baulichkeiten:
 Buckeye School, Schule in Wellington, Connecticut
 Buckeye Station, Bahnhof in Manchester, Ohio
sowie:
 Buckeye Lake – diverse Seen
 Buckeye Valley – diverse Täler

Buckeye, Weiteres:
 North American T-2 Buckeye, ein Flugzeugtyp
 Buckeye Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1891)
 People’s Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Buckeye (1901–1902)
 Logan Construction Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Buckeye (1903–1903)
 Buckeye National Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1904–1910)
 Buckeye Foundry Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1907)
 Buckeye Wagon & Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1911)